Gamaliel (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Warren G. Harding (1865-1923), middelste naam van de 29e president van de Verenigde Staten

Leidinggevende rabbijnen uit de oudheid (van het Sanhedrin, vanaf Gamaliël II als nasi):
Gamaliël (Gamaliël I / Gamaliël de Oudere) (?-ong. 88)
Gamaliël II (Gamaliël de Jongere / Gamaliël van Javne) (?-ong. 115), kleinzoon van Gamaliël
Gamaliël III (begin 3e eeuw), zoon van Jehoeda Hanassi
Gamaliël IV (eind 3e eeuw), kleinzoon van Gamaliël III
Gamaliël V (eind 4e eeuw), zoon van Hillel II
Gamaliël VI (?-425), kleinzoon van Gamaliël V

Gamliel
Gila Gamliel (1974), Israëlisch politica